Cecil Thiré puede referirse a los siguientes dos brasileños:
 Cecil Thiré, actor y director brasileño.
 Cecil Thiré, profesor brasileño.